Sawaki ist der Familienname folgender Personen:
 Ikuya Sawaki (* 1951), japanischer Synchronsprecher
 Sawaki Kin’ichi (1991–2001), japanischer Dichter
 Sawaki Kōdō (1880–1965), japanischer Zen-Mönch
 Tetsu Sawaki (* 1982), japanischer Schauspieler